Колесниченко, Колесніченко, Колісниченко, Колісніченко — українське прізвище. Відомі носії:
Колесниченко
 Колесниченко Михайло Федотович (1921—2002) — Герой Радянського Союзу.
 Колесниченко Олексій Никифорович (1923—1985) — український правознавець, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри криміналістики (1957—1981) Харківського юридичного інституту.
 Колесниченко Степан Калинович (1913—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Колесниченко Трохим Петрович (1876—1941) — український актор.
Колесніченко
 Колесніченко Вадим Васильович — у 2006—2014 народний депутат України.
 Владімірс Колесніченко — латвійський футболіст, нападник, по завершенні кар'єри гравця — футбольний функціонер.
 Євген Колесніченко (1987—2022) — майстер спорту з гандболу, триразовий чемпіон України в складі донецького Шахтаря, учасник російсько-української війни.
 Колесніченко Олена Дмитрівна — українська легкоатлетка.
 Колесніченко Сергій Володимирович (1981—2015) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Колесніченко Юрій Іванович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Колесніченко Юрій Олексійович (1953) — український вчений-фізик, доктор фізико-математичних наук.
Колісниченко
 Колісниченко Анатолій Іларіонович ( 1943) — український письменник.
 Колісниченко Вадим Іванович ( 1977) — музикант, учасник гурту «Скрябін» з 2004 року.
 Колісниченко Василь Єфремович (1915—1942) — Герой Радянського Союзу.
 Колісниченко Євген Анатолійович (1988—2014) — старший матрос Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Колісниченко Микола Васильович ( 1954) — український лісівник, голова Державного комітету лісового господарства України (2002—2005).
Колісніченко
 Колісніченко Станіслав Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Колісніченко Віра Терентіївна (1934—2015) — художниця декоративного мистецтва.

Українські прізвища
Прізвища на -енко